В'ячеслав Борисович Свиридов (16 жовтня 1965 — 14 травня 2011) — радянський хокеїст, захисник.

Спортивна кар'єра 
Виступав за команди «Буран» (Воронеж), «Сокіл» (Київ) і ШВСМ (Київ). У вищій лізі провів 9 матчів. Майстер спорту СРСР.

Статистика

Примітки

Посилання 
 
 

Радянські хокеїсти
Хокеїсти «Сокола» (Київ)
хокеїсти ШВСМ (Київ)
хокеїсти «Бурана»